Vrhovec Bednjanski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 33 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji